DICE est un sigle qui peut désigner : 
 DICE, entreprise Digital Illusions Creative Entertainment
 Modèle DICE, Dynamic Integrated model of Climate and the Economy, modèle dynamique intégré climat-économie